Der Hammerwurf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2010 wurde am 27. und 28. Juli 2010 im Olympiastadion Estadi Olímpic Lluís Companys der spanischen Stadt Barcelona ausgetragen.

Europameister wurde der slowakische WM-Dritte von 2007 Libor Charfreitag. Er gewann vor dem Italiener Nicola Vizzoni. Bronze ging an den Ungarn Krisztián Pars.

Bestehende Rekorde 

Der seit 1986 bestehende EM-Rekord wurde auch bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Die größte Weite erzielte der slowakische Europameister Libor Charfreitag im Finale mit 80,02 m, womit er 6,72 m unter dem Rekord – gleichzeitig Europa- und Weltrekord – blieb.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
25 Wettbewerber traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Vier von ihnen (hellblau unterlegt) übertrafen die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug von 75,50 m. Damit war die Mindestzahl von zwölf Finalteilnehmern nicht erreicht. Das Finalfeld wurde mit den acht nächstplatzierten Sportlern (hellgrün unterlegt) auf zwölf Werfer aufgefüllt. So reichten für die Finalteilnahme schließlich 74,16 m.

Gruppe A 

27. Juli 2010, 9:30 Uhr

Gruppe B 

27. Juli 2010, 11:05 Uhr

Weitere in Qualifikationsgruppe B ausgeschiedene Hammerwerfer:

Finale 

28. Juli 2010, 20:25 Uhr

Mit dem einzigen Wurf des Wettkampfs über achtzig Meter sicherte sich Libor Charfreitag mit seinem zweiten Versuch die Goldmedaille. Nachdem Waleryj Swjatocha im letzten Durchgang Nicola Vizzoni zunächst vom Bronzeplatz verdrängt hatte, konterte der Italiener und setzte sich sogar noch vor den bis dahin zweitplatzierten Ungarn Krisztián Pars.

Weblinks 
 Barcelona European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 17. Februar 2023
 Europameisterschaften in Barcelona (27. Juli bis 1. August), HAMMERWERFEN MÄNNER, leichtathletik.de, abgerufen am 17. Februar 2023
 Men Hammer ThrowAthletics European Championship 2010 Barcelona (ESP), todor66.com, abgerufen am 17. Februar 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 21st European Athletics Championships. Barcelona ESP 27 JUL–01 AUG 2010, Estadio Olímpico, Men Hammer Throw, S. 675, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 17. Februar 2023
 Track and Field Statistics, European Championships 2010, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 17. Februar 2023

Videolink 
 European Athletics Championships Barcelona 2010 - Mens Hammer Throwing, youtube.com (englisch), abgerufen am 17. Februar 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 2010